Plaats in Indonesië
 Klatakan (Kendit), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java
 Klatakan (Tanggul), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java